Carnegie Library Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carnegie Library Building (Athens, Georgia), NRHP-ID 75000577
 Carnegie Library Building (Carroll, Iowa), NRHP-ID 76000739